Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 94-es, illetve -es, , 94E, 94M és 94Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 94E busz (Budapest)
 94M busz (Budapest)megszűnt
 94-es busz (Budapest)→294E busz (Budapest)
 94Y busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)→ busz (Budapest)
 -es busz (Budapest)→294E busz (Budapest)
  busz (Budapest)→94E busz (Budapest)

 94E busz (Kecskemét)

 94-es busz (Lenti)

 94-es busz (Nyíregyháza)

 94E busz (Szeged)